The Condemned steht für:
* den Originaltitel des Films Die Todeskandidaten (2007)
 dessen Fortsetzung The Condemned 2 (2015)
 den Pornofilm The Condemned (Pornofilm) (2010)

Siehe auch
 Condemned